Carepalxis är ett släkte av spindlar. Carepalxis ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjulspindlar
Carepalxis